Suzanne Clauser ist der Name folgender Personen:
* Suzanne Clauser (Übersetzerin) (1898–1980), österreichische Übersetzerin und Autorin
 Suzanne Clauser (Drehbuchautorin) (1929–2016), US-amerikanische Drehbuchautorin